Фредери́к Франсуа́-Марса́ль (; 16 марта 1874, Париж, Франция — 20 мая 1958, Жизор) — французский политический деятель Третьей Республики, который короткое время был премьер-министром Франции с 9 по 15 июня 1924. Из-за своей должности премьер-министра он также был два дня (11 — 13 июня 1924) как исполняющий обязанности президента Французской Республики между отставкой Александра Мильерана и избранием Гастона Думерга.

Министерство Франсуа-Марсаля (9 — 15 июня 1924) 
 Фредерик Франсуа-Марсаль — председатель Совета Министров и министр финансов;
 Эдмон Лефевр дю Прей — министр иностранных дел;
 Андре Мажино — военный министр;
 Жюстен де Сельв — министр внутренних дел;
 Поль Журдэн — министр труда и гигиены;
 Антони Ратье — министр юстиции;
 Дезире Ферри — морской министр;
 Адольф Ландри — министр общественного развития, искусств и технического образования;
 Жозеф Капю — министр сельского хозяйства;
 Жан Фабри — министр колоний;
 Ив Ле Трокер — министр общественных работ, портов и флота;
 Пьер-Этьен Фланден — министр торговли, промышленности, почт и телеграфов;
 Луи Марен — министр освобожденных областей;

Примечания 

Политики XX века
Правители Европы XX века
Правители XX века
Министры финансов Франции
Премьер-министры Франции
Члены Академии моральных и политических наук